Voltastraat (Amsterdam)
 Voltastraat (Amersfoort)
 Voltastraat (Hilversum)
 Voltastraat (Leiden)
 Voltastraat (Hoogeveen)
 Voltastraat (Almelo)
 Voltastraat (Terneuzen)
 Voltastraat (Sneek)

 Voltaplein - Amsterdam